De Ironman Hawaï 1984 is een triatlonwedstrijd, die wordt beschouwd als het wereldkampioenschap triatlon voor de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). Deze achtste editie van de Ironman Hawaï vond plaats op zaterdag 6 oktober 1984. Er werd gestart op het eiland Hawaï in Kailua-Kona.

De wedstrijd bij de mannen werd net als de vorige twee edities gewonnen door de Amerikaan Dave Scott. Ditmaal bleef hij met 8:54.20 zijn rivaal Scott Tinley ruim twintig minuten voor. Grant Boswell werd derde in 9:23.55.

Bij de vrouwen ging de strijd net als een jaar eerder tussen de Canadese tweeling Sylviane Puntous en Patricia Puntous. Ditmaal versloeg Sylviane haar zus Patricia wederom.

De snelste Nederlander was Rob Barel, die met 9:23.55 als vierde over de finish kwam.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

1984
Triatlon in 1984